Beru kan syfta på:

Geografi

Frankrike 
1 Béru, kommun, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Indonesien 
2 Desa Beru (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
3 Kelurahan Beru (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
4 Kelurahan Beru (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Timur),

Kiribati 
5 Beru, atoll, Gilbertöarna, 

Robotskapade Indonesienförgreningar